Chameleon kan syfta på:

 Chameleon (musikalbum) – Helloweens femte album från 1993
 Chameleon (seriefigur) – en superskurk i Marvels universum
 Chameleon (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Chameleon (1998) – en amerikansk TV-film från 1998
 Chameleon (arbetsstation) – en arbetsstation från Eidgenössische Technische Hochschule Zürich